L'expression les Douze Apôtres peut désigner :

Religion 

Douze Apôtres : Les douze disciples de Jésus-Christ;
Douze apôtres de l'Irlande : Douze moines catholiques du  ayant étudié à l'abbaye de Clonard ;
  : Douze frères franciscains évangélisateurs de la Nouvelle-Espagne à partir de 1524.

Géologie 

 Les Douze Apôtres, site géologique du parc national de Port Campbell en Australie.
 Douze Apôtres, une chaîne de montagnes faisant partie du massif de Table Mountain surplombant Camps Bay en Afrique du Sud.

Navires de guerre de la Marine impériale de Russie 

Douze Apôtres (navire à voiles) en russe : Двенадцать апостолов : Navire à voile en service dans la Flotte de la mer Noire -  Construit en 1838 - Lancé en 1841 -  Retiré de la flotte en 1855. Ce bâtiment de guerre prit part à la défense de Sebastopol. Avec d'autres navires il fut coulé dans la nuit du 25 février au , actuellement ce cuirassé à voiles git au fond de la mer Noire, un monument fut érigé sur l'emplacement du sabordage.
Douze Apôtres (cuirassé) en russe : Двенадцать апостолов : pré-dreadnought cuirassé Construit en 1888 - Lancé en 1890 - Mis en service en 1892 - Retiré des effectifs en 1921 - Détruit en 1922.

Unité de l'IRA 

 Les Douze Apôtres (IRA), unité consacrée à l'assassinat d'agents de renseignements britanniques et de policiers loyalistes de la RIC durant la guerre d'indépendance irlandaise.